Лаге може бити:

 Лаге (Гистров), општина у њемачкој савезној држави Мекленбург-Западна Померанија у округу Гистров.
 Лаге (Липе), општина у њемачкој савезној држави Северна Рајна-Вестфалија у округу Липе.
 Лаге (Динкел), општина у њемачкој савезној држави Доња Саксонија у округу Графшафт Бентхајм.